Sabakoe (Para), een dorp in Para, Suriname
 Sabakoe, ook wel Berlijn (dorp) of Balen, een plaats in Para
 Sabaku Village, een wijk in Paramaribo-Noord, Suriname
 Sabakoe (kreek), een kreek van de Surinaamse Pararivier
 Sabakoe, de Surinaamse naam enkele witte reigersoorten
Grote zilverreiger
Amerikaanse kleine zilverreiger
Koereiger
 Sabakoe (muziekformatie), een Surinaamse-Nederlands kaseko-muziekformatie